Heworth – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Heworth – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)